Golden hour – in medicina, periodo di tempo dopo una lesione traumatica, durante il quale vi è la più alta probabilità che un pronto trattamento medico possa evitare la morte
 Golden hour – in fotografia, una particolare e ricercata condizione della naturale luce solare
 Golden Hour – album di Gene Pitney del 1972
 Golden Hour – album di Kacey Musgraves del 2018
 Golden Hour – album di Kygo del 2020